BLAST Premier: Spring Series 2020 — серия киберспортивных турниров. Один из сезонов лиги BLAST Premier 2020 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. Состоит из трёх турниров, в общий призовой фонд которых входит .

Формат 
Существует лига киберспортивных турниров BLAST Premier 2020, она делится на два сезона: Spring Series и Fall Series. Сами сезоны делятся на три турнира: Regular Season, Showdown и Final. Regular Season — определяет победителей и проигравших, в нём примут участие 12 команд, 6 из них пройдут в финал, а остальные попадут на Showdown. Showdown — последний шанс для проигравших, в нём будут участвовать 10 команд. Только две из них смогут пройти в Final. Final — последний турнир сезона, в нём будут участвовать 8 команд, мероприятие решит, какая команда пройдёт на завершающий турнир BLAST Premier 2020 — Global Final.

Пул карт 

 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Train
 Overpass
 Vertigo
 Ancient

Трансляция матчей

Аналитики и комментаторы 
22 ноября RFRSH анонсировали список англоязычных аналитиков и комментаторов.

25 января стало известно, что эксклюзивные права на русскоязычную трансляцию матчей BLAST Premier 2020 получил холдинг Winstrike. Позже стало известно, что Winstrike заключил соглашение со студией Maincast, которая станет организатором трансляций.

Regular Season 

Первый турнир весеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт с 30 января по 16 февраля 2020 года в Three Mills Studio, Лондон. Призовой фонд турнира составляет . В нём будет участвовать 12 команд, которые разделены на 3 группы. Игры каждой группы будут длиться неделю. Каждая группа является плей-офф сеткой в формате Double Elimination. Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах попадают в Final, а третьи и четвёртые места попадают на Showdown. Грубо говоря, половина команд проходит дальше, а другая попадает на Showdown.

Комплектация команд 
В турнире будут участвовать 12 команд, приглашённых организаторами:

  Astralis
  Team Liquid
  Evil Geniuses
  Team Vitality
  100 Thieves
  FaZe Clan
  Natus Vincere
  G2 Esports
  Ninjas in Pyjamas
  MIBR
OG
  Complexity Gaming

Группа A 
Матчи группы А прошли с 30 января по 2 февраля.
  FaZe Clan
  Ninjas in Pyjamas
  Team Liquid
  MIBR

Группа B 
Матчи группы В прошли с 6 по 9 февраля.
  Complexity
  Natus Vincere
  Team Vitality
  Astralis

Группа C 
Матчи группы С прошли с 13 по 16 февраля. 
  100 Thieves
  G2 Esports
  Evil Geniuses
  OG

Каждая сетка играется в формате Double Elimination.

Итоговое положение команд 
Первым в составе указан капитан.

Showdown 

Второй турнир весеннего сезона BLAST Premier 2020, будет проведён со 2 по 7 июня 2020 года. Призовой фонд турнира составляет . В нём будет участвовать 10 команд, которые будут разделены на 2 группы. Первый этап представляет собой групповую стадию, в которой команды, занявшие первые места, попадают в финалы, вторые — в полуфиналы, третьи и четвёртые — в четвертьфиналы. Групповая стадия проходит по круговой системе. Далее - стадия плей-офф. В следующий этап — Final, проходят только две лучшие команды.

Комплектация команд 

  MIBR
  Ninjas in Pyjamas
 Astralis
  Team Vitality
  100 Thieves 
  Evil Geniuses 
  TBD
  TBD
  TBD
  TBD

Группа A 

  TBD
  TBD
  TBD
  TBD
  TBD

Группа B 

  TBD
  TBD
  TBD
  TBD
  TBD

Плей-офф

Итоговое положение команд

Finals 

Последний турнир весеннего сезона BLAST Premier 2020, который пройдёт с 16 по 21 июня 2020 года в Москве. Призовой фонд турнира составляет , команда-победитель получает 500 000 $ и попадает на Global Final. В нём будет участвовать 8 команд. Турнир будет проходить в формате Double Elimination.

Комплектация команд 

  FaZe Clan
  Team Liquid
 Natus Vincere
  Complexity Gaming
  G2 Esports 
  OG
  Ninjas in Pyjamas
  Team Vitality

Группа A 

  TBD
  TBD
  TBD
  TBD

Группа B 

  TBD
  TBD
  TBD
  TBD

Итоговое положение команд

См. также 

BLAST Premier: Fall Series 2020
 BLAST Premier 2020

Примечания 

BLAST Premier
2020 год в киберспорте